

Prvenstva Kraljevine SHS/Kraljevine Jugoslavije 

Prvo prvenstvo Kraljevine Jugoslavije održano je 1923. kup-sustavom, a prvi je prvak bio Građanski iz Zagreba, dok je prvo prvenstvo po liga-sustavu bilo 1927., a osvojio ga je Hajduk iz Splita. 

U razdoblju od 1923. do 1940. održano je ukupno 17 prvenstava, a prvaci su bili isključivo iz Hrvatske (Građanski, Concordia i HAŠK iz Zagreba te Hajduk iz Splita), te Srbije (BSK i Jugoslavija iz Beograda).

Napomena:
U u sezonama označenima sa (*) prvenstvo se igralo po kup-sustavu, a u onima koje nisu tako označene cijelo prvenstvo ili dio prvenstva se igralo kao liga.
BSK Beograd je danas OFK Beograd. 
Građanski, Concordia i HAŠK iz Zagreba su dekretom ukinuti 1945., a na temeljima Građanskog je nastao Dinamo (stadion od Građanskog, većina igrača od Građanskog, boja, dresovi, navijači, nadimak "purgeri", kasnije grb, trener, fizioterapeut s tim da su se kasnije prebacili na HAŠK-ov stadion jer je bio najveći u Zagrebu).Po osamostaljenju Hrvatske HAŠK i Concordia su obnovljeni i natječu se u nižim ligama.
SAŠK Sarajevo - danas klub SAŠK-Napredak Sarajevo baštini njegovu tradiciju.

Prvenstvo FNRJ/SFRJ

Uspješnost klubova

Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

FNRJ / SFRJ

Prva savezna liga 1946. – 1991. - pregled plasmana klubova

1946./47. – 1968./69.

1969./70. – 1990./91. 

Napomene:
Zastavice su prikazane prema pripadnosti osamostaljenim zemljama 
A 1986./87. - Po Ustavnom Sudu SR Srbije / Po FSJ 
1 OFK Beograd nastupao i pod nazivima Metalac i BSK 
2 Pobeda iz Skoplja se 1947. ujedinila s klubom Makedonija u Vardar 
3 Rijeka je igrala i pod nazivom Kvarner 
4 Podgorica se zvala Titograd 
5 Železničar iz Niša je igrao pod nazivom 14. Oktobar 
6 Vardar preuzeo mjesto Pobede 
7 Naša Krila iz Zemuna su rasformirana 1950. 
8 Vojvodina je igrala i pod nazivom Sloga 
9 Borac iz Zagreba se 1951. ujedinio sa Zagrebom 
10 Zagreb preuzeo mjesto Borca 
11 Osijek igrao i pod nazivom Proleter 
12 Olimpija iz Ljubljane igrala i pod nazivom Odred 
13 Radnički 1923 iz Kragujevca je igrao pod nazivom Radnički 
14 Cibalia igrala pod nazivom Dinamo 
15 Zemun igrao i pod nazivom Galenika 
16 Zemun je jedno vrijeme bio dio Beograda

Poveznice 
Kup FNRJ / SFRJ u nogometu (Kup maršala Tita)
 Kupovi Kraljevine Jugoslavije u nogometu
2. Savezna liga SFRJ
FSJ Ljetna liga prvaka
Juniorsko prvenstvo Jugoslavije u nogometu
Tablice, rsssf.com
popis prvaka, rsssf.com
 exyufudbal
 (srpski, ćirilica) redstarbelgrade.info , ljestvice i rezultati Prve savezne lige

Izvori i napomene